Reduta steht für:

 Reduta (Bratislava), ein Gebäude in Bratislava, Sitz der Slowakischen Philharmonie
 Reduta (Kežmarok) ein ehemaliges Veranstaltungsgebäude in Kežmarok, Slowakei, heute die Stadtbibliothek
 Reduta (Spišská Nová Ves), ein Theatergebäude in Spišská Nová Ves, Slowakei
 Reduta (Brünn), Theater in Brünn, Tschechien
 Reduta (Prag), ein Jazz-Klub und Theater in Prag, Tschechien
 Reduta Bank Polski, ein Gelände in Warschau